Friedhof Eilenburg steht für:
 Bergfriedhof (Eilenburg) 
 Stadtfriedhof Eilenburg